Claude Dornier, citato anche come Claudius Dornier, già collaboratore della Luftschiffbau Zeppelin GmbH e poi fondatore della omonima azienda aeronautica
Dornier-Werke GmbH
Dornier Flugzeugwerke divisione motoristica della Dornier-Werke GmbH durante gli anni trenta
Lindauer DORNIER GmbH, industria tessile tedesca
Fairchild-Dornier, una delle controllate dell'azienda aeronautica Fairchild Aircraft
Dornier MedTech, azienda di attrezzature mediche ad esempio, la lithotriptor
Dornier Consulting, società internazionale di consulenza e servizi di ingegneria